Kallnischken ist ein deutscher Ortsname:
 Kallnischken, 1938 bis 1945 Kunzmannsrode, Kreis Goldap, Ostpreußen, seit 1945: Kalniszki, Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Kallnischken (auch: Tiedischken), Kreis Memel, Ostpreußen (Memelgebiet): untergegangener Ort in der Stadtgemeinde Klaipėda, Bezirk Klaipėda, Litauen
 Kallnischken, 1938 bis 1946 Hohentann, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen: untergegangener Ort im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland